Лазар Милошев (Панчево, 20. јун 1996) српски је фудбалер који тренутно наступа за панчевачки Железничар.

Каријера 
Као рођени Панчевац, Милошев је почео у млађим категоријама локалног Динама, да би касније прешао у ОФК Београд. Своју сениорску каријеру започиње у матичном клубу као позајмљени играч у сезони 2014/15, постигавши 6 голова на 27 утакмица у Српској лиги Војводина као бонус играч. Касније је поново приступио клубу као слободан играч. Наступивши 14 пута у окружној лиги Панчева, Милошев је постигао 11 голова до краја 2015. Након тога је целу 2016. годину провео као члан Борца из Сакула. Почетком 2017, приступио је суперлигашу Раду, потписавши са клубом професионални уговор на три и по године.

Статистика

Клупска

Напомене

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 
 
 

Рођени 1996.
Спортисти из Панчева
Српски фудбалери
Фудбалери Динама Панчево
Фудбалери Рада
Фудбалери Будућности Добановци
Фудбалери Напретка Крушевац
Фудбалери Железничара Панчево
Фудбалери Прве лиге Србије
Фудбалери Суперлиге Србије